Innis ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Innis Dagg (* 1933), kanadische Zoologin 
 Chris Innis (* 1966), US-amerikanische Filmeditorin
 Harold Adams Innis (1894–1952), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler und Medientheoretiker
 Hubert Van Innis (1866–1961), belgischer Bogenschütze

Ort:
 Innis (Louisiana)

Siehe auch:
 Zyklon Innis
 Innes
 Inniss
 McInnis